Мудуэкс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 22,07 км². Население — 120 человек (на 2004 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары